HMS Illustrious es el nombre que ha sido utilizado por cinco buques de la Marina Real Británica:

 , navío de línea de 74 cañones.
 , navío de línea 74 cañones.
 , acorazado pre-dreadnought.
 , portaaviones Clase Illustrious.
 , portaaviones Clase Invincible.

Referencias 
Historia de la "Royal Navy"

Nombres de buques británicos